Карьково — название населённых пунктов в России:

 Карьково — деревня в Макарьеском районе Костромской области, Тимошинское сельское поселение.
 Карьково — деревня в Макарьеском районе Костромской области, Унженское сельское поселение.
 Карьково — посёлок в Мантуровском районе Костромской области.
 Карьково — деревня в Чеховском районе Московской области.